Ebisu, een karakter uit Naruto (manga)
 Ebisu, een oud-Japanse god
 Ebisu (Tokio), een deel van Tokio